Pietre ima više značenja:
 Pietre, Reggio Emilia
 Pietre, Salerno